Ottmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ottmann (* 1954), deutsche Filmschauspielerin und Künstlerin 
 Anton Ottmann (* 1945), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Franz Ottmann (1875–1962), österreichischer Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Henning Ottmann (* 1944), deutscher Professor für Philosophie und Politische Theorie
 Ingeborg Ottmann (1925–2010), deutsche Schauspielerin
 Isabelle Ottmann (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Klaus Ottmann (* 1954), freier Kurator und Schriftsteller
 Marie Ottmann (1876–nach 1902), österreichische Sängerin
 Paul Ottmann (1923–2007), deutscher Bauunternehmer
 Peter Ottmann (* 1951), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (CDU)
 Roland Ottmann (* 1961), deutscher Unternehmer, Trainer und Coach für Projektmanager
 Thomas Ottmann (* 1943), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Victor Ottmann (1869–1944), deutscher Schriftsteller, Verleger, Buchhändler, Bibliophiler und Autographensammler

Siehe auch:
 Ottman
 Othman
 Othmann
 Ottoman